Дорки́ Больши́е  — село в Палехском районе Ивановской области. Входит в Раменское сельское поселение.

География 
Находится в 11 км к северо-западу от Палеха.

Через село протекает река Матня.

История 
По писцовым книгам 1628 года село Большие Дорки значатся за братьями Оболдуевыми, дано оно было их отцу за московское осадное сидение при царе Василии Ивановиче Шуйском. В селе имелась деревянная церковь Преображения Господня с приделом Николая Чудотворца. Из надписи на храмозданном кресте видно, что при императрице Елизавете Петровне в 1750-55 годах освящен был в селе новый храм во имя Святого Николая Чудотворца. В 1796 году на средства прихожан в Дорках был построен каменный храм. Престол в этом храме один — во имя Преображения Господня. Кроме Преображенского в Дорках был другой теплый каменный храм, построенный в 1840 году. Престол в этом храме был один — во имя Николая Чудотворца. В селе с 1893 года существовала церковно-приходская школа, учащихся в 1897 году было 43.

В октябре 1960 года Палехская строчевышивальная фабрика объединила артели деревень Большие Дорки и Крутцы.

Население

Русская православная церковь 
В селе расположена церковь Преображения Господня (построена в 1796 года) и рядом с ней — деревянная церковь Николая Чудотворца (построена в начале XXI века). В Преображенской церкви в 1899—1930 и 1933—1937 годах служил священномученик Иван Прудентов.

Достопримечательности 
Имеется старинная усадьба.

Примечания

Ссылки 
 Храмы России

Населённые пункты Палехского района